Аль-Хади иля-ль-Хакк Яхъя ибн аль-Хусейн — религиозный и политический лидер на Аравийском полуострове во в конце IX — начале X века. 
 Аль-Махди аль-Хусейн (987—1013) — был имамом Зайдитского государства (англ. Zaidi state) в Йемене.
 Хайя бинт аль-Хусейн (; род. 1974) — принцесса, единокровная сестра нынешнего короля Иордании.
 Ахмед бин Яхъя бин аль-Хусейн был третьим имамом зайдитского государства в Йемене. 
 Нур аль-Хусейн — последняя жена и вдова иорданского короля Хусейна. 
 Аль-Хусейн (ракета) — иракская ракета.